Nagyvilág 1865-től megjelent irodalmi lap
 Nagyvilág, 1946 és 1948 között megjelent irodalmi folyóirat
 Nagyvilág, 1956 óta megjelenő irodalmi folyóirat